Криничный — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Криничный — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Криничный — посёлок в Мозырском районе Гомельской области.

Россия 
 Криничный — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Криничный — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.
 Криничный — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Криничный — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

Фамилия 
 Криничная, Неонила Артёмовна (1938—2019) — российский фольклорист, доктор филологических наук (1991), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).

См. также 
 Криничный сельсовет
 Кринички